Schlaflose Nächte bezeichnet folgende Filme:
 Tatort: Schlaflose Nächte, deutscher Kriminalfilm von 1996 aus der Reihe Tatort (Folge 340)
 Schlaflose Nächte (Film), deutsch-schweizerisches Filmdrama von Marcel Gisler (1988)
 Der Pfundskerl: Schlaflose Nächte, letzte Folge der Krimiserie Der Pfundskerl
 Glückliche Tage IV – Schlaflose Nächte, vierter Teil der Filmreihe Glückliche Tage, siehe Glückliche Tage (Filmreihe) #Glückliche Tage IV – Schlaflose Nächte

Schlaflose Nächte ist außerdem der Titel folgender Serienepisoden:
 Schlaflose Nächte (1973), vierte Folge der Fernsehserie Der Bastian
 Die lieben Verwandten: Schlaflose Nächte, zweite Episode der Comedyserie Die lieben Verwandten
 Die Pepperkorn-Familie: Schlaflose Nächte, sechste Episode der Zeichentrickserie Die Pepperkorn-Familie
 Die Baby Hubert Show: Schlaflose Nächte, Teil der vierzehnten Folge von 1995 der Zeichentrickserie Die Baby Hubert Show
 Schlaflose Nächte (1996), Folge 125 der Sitcom Hör mal, wer da hämmert, siehe Hör mal, wer da hämmert/Episodenliste #Staffel 5
 Schlaflose Nächte (1997), Folge 87 der Fernsehserie Forsthaus Falkenau, siehe Forsthaus Falkenau/Episodenliste #Staffel 7
 Schlaflose Nächte (2005), zweite Folge der Dokumentarfilmserie Der gefährlichste Job Alaskas, siehe Der gefährlichste Job Alaskas/Episodenliste #Staffel 1
 Schlaflose Nächte (2011), Folge 71 der Dramaserie Heartland – Paradies für Pferde, siehe Heartland – Paradies für Pferde/Episodenliste #Staffel 5

Schlaflose Nächte steht außerdem für:
 Schlaflose Nächte (Roman, 1945), Roman von Kerime Nadir aus dem Jahr 1945 (Originaltitel: Uykusuz Geceler)
 Schlaflose Nächte (Roman, 1979), Roman von Elizabeth Hardwick aus dem Jahr 1979 (Originaltitel: Sleepless Nights)
 Schlaflose Nächte (Anthologie), Anthologie der Werke von Stephan G. Stephansson
 Schlaflose Nächte (Manga), Manga von Yamamoto Kotetsuko 
 Schlaflose Nächte (Schlagersong), Schlagersong aus dem Album Seelenbeben von 2016 von Andrea Berg und Dieter Bohlen

Siehe auch:
 Schlaflos